Alessio Picco, un deportista italiano que compitió en triatlón.
 Eugenia Picco, una religiosa católica italiana, venerada como beata por la iglesia católica.
 Leonel Picco, futbolista argentino.
 Pierre Picco, deportista francés que compite en piragüismo.